Kumar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Muktesh Kumar
 Rajesh Kumar